Барбара Джиллиан Бриггс ( или , 15 июня 1934) — австралийский ботаник.

Биография 
Барбара Джиллиан Бриггс родилась 15 июня 1934 года.

В 1998 году она была одним из ботаников в Angiosperm Phylogeny Group. С момента выхода на пенсию Бриггс является почётным научным сотрудником Королевского ботанического сада в Сиднее. Она имеет степень бакалавра (с отличием) и степень доктора философии. Барбара Джиллиан описала более 280 видов растений.

Научная деятельность 
Барбара Джиллиан Бриггс специализируется на семенных растениях. В область её научных интересов входит: филогения семейства Restionaceae, семейства Centrolepidaceae и семейства Anarthriaceae, число хромосом в австралийских растениях семейства Restionaceae, описание семейства Restionaceae, флора Австралии, описание Ecdeiocolea rigens.

Основные публикации 
 Briggs, B.G. 1962. Interspecific hybridization in the Ranunculus lappaceus group. Evolution 16: 372–390.
 Johnson, L.A.S., & Briggs, B.G. 1963. Evolution in the Proteaceae. Austral. J. Bot. 11: 21–61.
 Johnson, L.A.S. & Briggs, B.G. 1975. On the Proteaceae – the evolution and classification of a southern family.  J. Linn. Soc. (London) Bot., 70: 83–182.
 Briggs, B.G., & Johnson, L.A.S. 1979. Evolution in the Myrtaceae – evidence from inflorescence structure.  Proc. Linn. Soc. New S. Wales 102: 157–256.
 Johnson L.A.S. & Briggs, B.G. 1981. Three old southern families – Myrtaceae, Proteaceae and Restionaceae. In Keast, A. (ed.) Ecological Biogeography of Australia. Pp. 427–464. W. Junk: The Hague.
 Johnson, L.A.S. & Briggs, B.G. 1984. Myrtales and Myrtaceae – a phylogenetic analysis. Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 700–756.
 Briggs, B.G. 1986. Alpine Ranunculi of the Kosciusko plateau – habitat change and hybridization. In B.A. Barlow (ed), Flora and Fauna of Alpine Australasia: Ages and Origins. CSIRO. pp. 401–412.
 Briggs, B.G. 1991. One hundred years of plant taxonomy, 1889–1989. Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 19–32.
 Briggs, B.G., & Ehrendorfer, F. 1992. A revision of the Australian species of Parahebe and Derwentia (Scrophulariaceae). Telopea 5: 241–287.
 Briggs, B.G. & Johnson, L.A.S. (1998) Georgeantha hexandra, a new genus and species of Ecdeiocoleaceae (Poales) from Western Australia. Telopea 7: 307–312.
 Briggs, B.G. & Johnson, L.A.S. (1998) New genera and species of Australian Restionaceae (Poales). Telopea 7: 345–373.
 Linder, H.P., Briggs, B.G. & Johnson, L.A.S. (1998) Anarthriaceae: pp. 19–21, Ecdeiocoleaceae: pp 195–197, Restionaceae pp. 425–445 in, K. Kubitzki (Ed.) The Families and Genera of Flowering Plants IV. Springer-Verlag: Berlin.
 Briggs, B.G. & Johnson, L.A.S. (1999) A guide to a new classification of Restionaceae and allied families. Pp. 25–56 in Meney, K.A. & Pate, J.S. (eds) Australian Rushes, Biology, Identification and Conservation of Restionaceae and allied families. (University of Western Australia Press, Nedlands).
 Briggs, B.G., Marchant, A.D., Gilmore, S. and Porter, C.L. (2000). A molecular phylogeny of Restionaceae and allies. Pp. 661–671 in Wilson, K.L. & Morrison, D. (eds.) Monocots – Systematics and Evolution (Proc. 2nd Int. Conf. Comparative Biol. Monocots, Sydney 1998). (CSIRO: Melbourne).
 Saarela, J.M., Rai, H.S., Doyle, J.A., Endress, P.K., Mathews, S., Marchant, A.D, Briggs, B.G. and Graham, S.W. (2007) Hydatellaceae identified as a new branch near the base of the angiosperm phylogenetic tree. Nature 446, 312–315.
 Garnock-Jones PJ, Albach D and Briggs BG (2007) Botanical names in Southern Hemisphere Veronica (Plantaginaceae): sect. Detzneria, sect. Hebe, and sect. Labiatoides. Taxon: 56: 571–582.
 Marchant, A.D and Briggs, B.G. (2007) Ecdeiocoleaceae and Joinvilleaceae, sisters of Poaceae (Poales): evidence from rbcL and matK data. Telopea 11: 437–450.

Примечания

Ссылки 
 The Royal Botanic Gardens & Domain Trust: Barbara G. Briggs
 The Angiosperm Phylogeny Group 

Выпускники Университета Монаша
Женщины-биологи